Mit Nasses Dreieck wird oder wurde bezeichnet:

 Nasses Dreieck, der Abzweig des Mittellandkanals vom Dortmund-Ems-Kanal
 das Elbe-Weser-Dreieck, die Halbinsel zwischen Elb- und Wesermündung
 Nasses Dreieck (Berlin-Pankow), eine Grünfreifläche in Berlin-Pankow